Benedettini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonella Benedettini (* 1958), san-marinesische Botschafterin und Generalkonsulin
 Elia Benedettini (* 1995), san-marinesischer Fußballspieler
 Ernesto Benedettini (* 1948), san-marinesischer Politiker, Regierungschef von San Marino 1992 und 2008/09
 Pierluigi Benedettini (* 1961), san-marinesischer Fußballspieler